De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1978 bij de mannen werden voor de 77e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de nummer twee van de plaatsingslijst, de Argentijn Guillermo Vilas, met 6-1, 6-1 en 6-3 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  Guillermo Vilas (finale)
  Brian Gottfried (derde ronde)
  Eddie Dibbs (kwartfinale)
  Manuel Orantes (kwartfinale)
  Raul Ramirez (kwartfinale)
  Corrado Barazzutti (halve finale)
  Harold Solomon (derde ronde)

  Roscoe Tanner (vierde ronde)
  Dick Stockton (halve finale)
  Wojtek Fibak (vierde ronde)
  Phil Dent (eerste ronde)
  Tim Gullikson (vierde ronde)
  Buster C. Mottram (derde ronde)
  John Alexander (vierde ronde)
  Stan Smith (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1978